Ибн Джузайй ():
 Абу аль-Касим Мухаммад ибн Ахмад Ибн Джузайй (1294—1340) — арабский богослов, поэт, комментатор Корана, правовед маликитского мазхаба; отец Абу Абдуллаха Ибн Джузайя.
 Абу Абдуллах Мухаммад ибн Мухаммад Ибн Джузайй (1321—1357) — андалусский исламский богослов, поэт, историк и правовед маликитского мазхаба; сын Абу аль-Касима Ибн Джузайя.